Баттерфілд ():

Персоналії 

 Дон Баттерфілд (, 1923 — 2006) — американський джазовий тубіст.
 Ейса Баттерфілд (,  1997)  — британський актор.
 Пол Баттерфілд (, 1942 — 1987) — американський блюзмен, виконавець на губній гармоніці та співак.

Топоніми

Баттерфілд () — містечко, передмістя Дубліна, Ірландія

Баттерфілд — місто, штат Міннесота
 Баттерфілд — поселення, штат Міссурі
 Баттерфілд — переписна місцевість, штат Техас

Англійські прізвища